Монте Чико има више значења:

 Монте Чико (Бочил), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Чико (Исхуатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Чико (Тлалтетела), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику